Een voornaam, afgeleid van Eduard
Eddy County, een County in Noord Dakota (VS)
Eddy (stroming), een fenomeen in de vloeistofdynamica

Zie ook
Eddie